

Geografie

Persoonsachternaam

Persoonsvoornaam

Zie ook 
 Steijn (doorverwijspagina)
 Steyn (doorverwijspagina)
 Stijn (doorverwijspagina)

Achternaam